Schönborn-Buchheim ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Theodor von Schönborn-Buchheim (1790–1841), auch: Carl Theodor von Schönborn, deutsch-österreichischer Politiker und Landwirt
 Damian Hugo Philipp von Schönborn-Buchheim (1676–1743), deutscher Kardinal und Fürstbischof von Speyer und Konstanz
 Franz Georg von Schönborn-Buchheim (1682–1756), deutscher Kurfürst von Trier und Fürstbischof von Worms, siehe Franz Georg von Schönborn
 Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim (1674–1746), deutscher Fürstbischof von Würzburg und Bamberg
 Melchior Friedrich von Schönborn-Buchheim (1644–1717), deutscher Adliger